Alexandrine van Pruisen (1803-1892), dochter van Frederik Willem III van Pruisen en Louise van Mecklenburg-Strelitz en echtgenote van groothertog Paul Frederik van Mecklenburg-Schwerin.
Alexandrine van Pruisen (1842-1906), dochter van Albert van Pruisen en Marianne der Nederlanden en echtgenote van hertog Willem van Mecklenburg.
Alexandrine van Pruisen (1915-1980), de verstandelijk gehandicapte dochter van de laatste kroonprins van Pruisen, Wilhelm en Cecilie van Mecklenburg-Schwerin